Tour Saint-Jean (Auxerre)
 Tour Saint-Jean (Vatican)
 Tour Saint-Jean (Vevey)